Sjögårdssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjögårdssjön, Halland, sjö i Hylte kommun,  (7,22 ha)
Sjögårdssjön (Ljungsarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Sjögårdssjön (Toarps socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (26,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn